Bracardi ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Bracardi (1937–2005), italienischer Musiker, Schauspieler und Komponist
 Giorgio Bracardi (* 1935), italienischer Schauspieler